William Wadsworth ist der Name folgender Personen:

* William Wadsworth (Offizier), Offizier der New York State Militia
 William Wadsworth (Ruderer) (1875–1971), kanadischer Ruderer
 William H. Wadsworth (1821–1893), US-amerikanischer Politiker